Val-d’Or
 Val d’Or (Malezja)